Eivissa ist der katalanische Name folgender geografischer Objekte:

 Ibiza, spanische Insel
 Ibiza (Stadt), Hauptstadt der gleichnamigen Insel